„Междузвездни войни: Войните на клонираните“ може да се отнася за:

Филм 
 „Междузвездни войни: Войните на клонираните“, филм от 2008 г.

Телевизия 
 „Междузвездни войни: Войната на клонингите“, сериал от 2003 г.
 „Междузвездни войни: Войните на клонираните“, сериал от 2008 г.